Norra hamnen kan syfta på:

 Norra hamnen, Helsingborg – hamn och bostadsområde i Helsingborg
 Norra hamnen, Helsingfors – en småbåtshamn i Helsingfors vid gatan Norra kajen
 Norra hamn, Luleå – en hamn i Luleå
 Norra hamnen, Malmö – en hamn i Malmö

Se även
Nordhavnen
Norra kajen